Константин Константинович Барташевич (,  — , Москва) — советский архитектор, наиболее известен как разработчик типовых проектов клубов.

Биография 
Константин Барташевич родился 10 апреля 1906 года в городе .

Окончил архитектурно-строительную кафедру Бакинского университета.
1934 г. — поступил в аспирантуру Всесоюзной академии архитектуры (ВАА), научный руководитель Жолтовский Иван Владиславович. Из 164 человек, подавших заявления, к испытаниям было допущено 99, а поступило 24 человека, П. А. Александров, В. С. Андреев, К. К. Барташевич, Н. В. Белоусов, В. А. Веждаев, А. Г. Волков, А. И. Диденко, Г. А. Захаров, Б. А. Иванов, Н. Н. Звегильский, А. А. Кабанов, М. Я. Климентов, Л. К. Комарова, Л. В. Мелеги,, А. И. Попов-Шаман, М. Ф. Оленев, Г. А. Сутягин (впоследствии — Градов), П. Г. Стенюшин, И. П. Таранов, А. Д. Тарасенко, К. А. Трилисов, Р. А. Троцкий, Ю. Н. Шевердяев, Г. К. Яковлев. Планировалось, что наставниками и руководителями первых аспирантов ВАА станут корифеи Советской и Русской архитектуры, В. А. Щуко, И. В. Жолтовский, А. В. Щусев, И. А. Фомин, И. А. Голосов, А. А. и В. А. Весниными, М. Я. Гинзбург, Б. М. Иофан. Выпускники этого первого набора аспирантов Всесоюзной Академии Архитектуры во многом первыми стали формировать новую Советскую архитектуру.

С 1937 по 1948 — архитектор архитектурно-проектной мастерской ВЦСПС. В это время, по проекту Бартошевича строятся на Комсомольском проспекте в Перми два жилых здания, играющие важную роль в формировании ансамбля площади при Дворце культуры.

1943 г. — разработал проект мемориала «Жертвам фашистского террора». Проект музея жертвам фашистского террора ассоциируется с восточными деспотиями: мощные, испещренные рельефами стены и гигантские фигуры-символы. Все элементы торжественны, и величественны. Это не просто музей, это — Храм, посвященный Памяти жертв войны.

Конец 1940-х гг. Автор нескольких типовых проектов клубов. Особенное распространение получили типовые проекты на 300 и 500 мест. Данный проект был неоднократно применен в городах СССР (всего 135 зданий), признан памятником градостроительства и архитектуры регионального значения и охраняется государством (в Саратове), во многих городах проведена реконструкция с сохранением и планировочных решений и гипсового декора с советской символикой (Кохтла-Ярве, Владимир, др).

1948 год перешел на работу в Моспроект. Значительный произведением Константина Константиновича того времени является здание Югославского посольства в Москве, Мосфильмовская улица, 46 (сейчас Посольство Республики Сербия). В 1948 году, разработан и осуществлен проект Северной водопроводной станции в Москве.

Семья 
Жена, Матвиенко Анна Степановна (1910-1986), уроженка города Донбасс. 

Сын, Бартошевич Игорь Константинович (р. 1941), Московский архитектор, почетный строитель Москвы, автор зданий в центре Москвы, таких как "Берлинский Дом", "Женевский дом", "Новый Манеж".

Внук, Бартошевич Алексей Игоревич (р. 1973), архитектор.

Правнучка, Шевченко Анна Олеговна (р. 1989), архитектор.

Примечания

Ссылки 
 Строительство клуба им. С. Орджоникидзе в Сталинском районе г. Горького 
 Большой Воронежский Форум
 Адреса Петербурга